VNG steht für:
 Vereniging van Nederlandse Gemeenten, niederländischer Gemeindebund
 Verband der Nahrungsmittel- und Getränkearbeiter, ehemalige deutsche Gewerkschaft
 VNG AG, deutscher Erdgasimporteur und Energieversorger mit Sitz in Leipzig
 Radio VNG, australischer Zeitzeichensender (bis 31. Dezember 2002)

Abkürzung